

Nom de famille 

 Carlo Pietrangeli (1912-1995), archéologue italien et le directeur général des musées du Vatican.
 Antonio Pietrangeli (1919-1968), réalisateur italien.
 Nicola Pietrangeli (1933-), joueur de tennis italien.
 Paolo Pietrangeli (1945-2021), auteur-interprète militant et réalisateur italien.

Lieu 
 Monte San Pietrangeli, dit aussi « Monsampietro » ou « Monsampietrangeli », est une commune de la province d'Ascoli Piceno.